Bulltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bulltjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (18,5 ha)
Bulltjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (10,2 ha)
Bulltjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (5,42 ha)
Bulltjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (6,99 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn